Clase Swiftsure puede referirse a varias clases de barco de la Armada Real Británica.
Clase Swiftsure: Clase compuesta por dos navíos de línea que entraron en servicio en 1804 y 1808, en servicio hasta 1845 y 1862.
Clase Swiftsure: Clase de fragatas blindadas compuesta por dos buques.
Clase Swiftsure: Clase compuesta por los dos últimos acorazados pre-Dreadnought de la Royal Navy.
Clase Swiftsure: La clase Minotaur de cruceros ligeros de la Royal Navy, también conocida como clase Swiftsure, fue diseñada como una versión modificada de la clase Crown Colony, que incorporaba modificaciones de guerra, y que fueron autorizados en 1941, pero, debido al alto coste de estos cruceros, en el año de inicio de su construcción y al siguiente, el ensamblaje de los buques, tuvo una actividad relativamente baja, y solo tres, fueron completados antes del final de al contienda. 
Clase Swiftsure: Submarinos nucleares del Reino Unido operativos entre 1973 y 2010.